Джованни Манфреди (; 1324—1373) — сеньор Фаэнцы в 1341—1356.

Родился в Имоле, внебрачный сын Риккардо Манфреди (ум. 23.8.1340) от его любовницы Цеффирины Нордильи. Узаконен в 1339 году.

С 1340 на службе у Людовика Баварского, имперский викарий. С 1341 г. избранный капитан народа в Фаэнце, с 1343 сеньор этого города.

Кондотьер, воевал на стороне Мастино II делла Скала с императором Иоанном Чешским. В 1351 году по кондотте нанялся к Бернабо Висконти в его войне с Болоньей и папским войском, за что был отлучён от церкви (1352) и объявлен еретиком (1354).

В 1356 году после длительного сопротивления сдал Фаэнцу папскому легату кардиналу Хилю Альборносу. Лишился и других своих мелких владений, кроме Солароло и Баньякавалло, оставленных при условии ежегодной уплаты 50 флоринов. Его сыновья Франческо и Асторре в качестве заложников отправились в Падую к Каррара.

Участвуя в феодальных войнах, в 1368—1369 потерял последние владения, остававшиеся у него к тому времени, — Баньякавалло, Солароло и Бризигеллу.

Умер в Пистойе в 1373 году.

Жена — Жиневра ди Монгардино. Дети:
 Франческо, капитан народа в Милане, затем во Флоренции и в Болонье
 Асторре I, сеньор Фаэнцы с 1377
 Цефферина, жена Фельтрино ди Маттео ди Боярдо
 Изабелла, жена Луиджи ди Альберико ди Кунео.

Источники 
 Note biografiche di Capitani di Guerra e di Condottieri di Ventura operanti in Italia nel 1330—1550
 Annali della città di Faenza, Том 2. Bartolomeo Righi
  
 G.C.Tonduzzi, Historie di Faenza, Faenza 1675, s.v.;

Джованни
Внебрачное потомство правителей Италии